Henri Perruchot (1917-1967), écrivain français, philosophe, historien de l'art ;
 Louis-Lazare Perruchot (1852-1930), prêtre et compositeur français ;
 Nicolas Perruchot de Longeville (1756-1794), maire de Saint-Malo en 1793 ;
 Nicolas Perruchot (né en 1966), homme politique français, maire de Blois de 2001 à 2008.